Набережная Говору́хина — улица на севере Москвы в Ростокино Северо-Восточного административного округа вдоль правого берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира.

Происхождение названия 
Улица названа 5 июня 2019 года в память выдающегося российского режиссёра, актёра и общественного деятеля Станислава Сергеевича Говорухина (1936—2018). До этого — часть Проектируемого проезда № 690.

Описание 
Набережная Говорухина начинается как продолжение Проектируемого проезда № 690, проходит на юго-восток вдоль правого берега Яузы и выводит на проспект Мира у 2-го Ростокинского моста.

Примечания

Ссылки 
 Правительство Москвы. Постановление. 5 июня 2019 г. N 662-ПП.
 
 

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 2019 году